

Naam
 Jet (voornaam), een meisjesnaam

Straal
 straalmotor
 straalvliegtuig
 jet (astronomie), een spoor van materie die in één richting uitgestoten wordt. Vaak tweetal jets in tegengestelde richtingen.
 blue jet, een soort stratosfeerontlading

Aardrijkskunde
 Jet (buurtschap), een buurtschap in Friesland
 Jet (Oklahoma), plaats in de VS
 Jet (rivier), een rivier in Frankrijk

Media
 Jet (band), een Australische rockband
 Jet (computerspel), een computerspel
 Jet the Hawk, een personage uit de Sonic the Hedgehog-franchise.
 Jet (tijdschrift), een Amerikaans tijdschrift
 Jet (Wings), een single van Paul McCartney en Wings en naamgever van bovenstaande band

Overig
 JET (tankstationketen), een tankstationketen
 Joint European Torus, een experimentele kernfusiereactor